Ли́йва () — деревня в волости Муху уезда Сааремаа, Эстония. Административный центр волости Муху.

География 
Расположена в западной части Эстонии, в центре острова Муху. Высота над уровнем моря — 21 метр.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 178 человек, все — эстонцы. По состоянию на 1 января 2019 года в деревне насчитывалось 165 жителей, из них 87 женщин.

Численность населения деревни Лийва:

История 
В письменных источниках 1731 года упоминается Liwa Hans, ~ 1900 года — Ліива (корчма).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, обозначено местечко Лива.

Как деревня Лийва впервые представлена в материалах переписи населения 1922 года.

На карте XVII века впервые обозначены постройки церковной мызы Муху. Мыза была разрушена шведами в 1703 году. Возведённый после Северной войны пасторат погиб в пожаре после поджога. Нынешнее главное здание пастората было построено в 1832 году, когда пастором был . В 1930-х годах пасторы Щульц (Schultz) и Эйкхорн (Eicchorn) не проживали постоянно на острове, поэтому в пасторате жили врачи —  доктор Луйг (Luig) и в 1932–1940 годах доктор Дмитрий Голубятников (1896–1942), которые здесь же принимали больных. После Второй мировой войны в доме работали волостная управа, почтовая контора, центральная телефонная станция, демонстрировались кинофильмы. Когда в 1948 году в пожаре погибла начальная школа Лийва, дом был передан ей в пользование. В настоящее время он возвращён приходу.

В советский период в деревне находилась центральная усадьба колхоза «Муху». Общий земельный фонд колхоза составлял 16,4 тысяч гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий 7,5 тысяч гектаров; средняя численность работников в 1978 году — 484 человека.

Инфраструктура 
В деревне есть детский сад, основная школа, библиотека, магазин, кафе, аптека. Действует церковный приход Святой Катарины.

Достопримечательности 
 Мухуская церковь Святой Катарины, одна из самых красивых в Эстонии. На северной и восточной стенах хоров сохранились фрагменты росписей, датируемых примерно 1330-ми годами. Часть из них была обнаружена уже в 1913 году, но позже покрыта штукатуркой. Снова реставраторы открыли фрагменты росписи в начале 1970-х годов. Церковь внесена в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.
 Главное здание пастората, его амбар, конюшня, ограда и парк также внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Известные личности 
В пасторате Муху родился будущий ректор Тартуского университета и основатель теории свёртывания крови Герман Адольф Александер Шмидт (Hermann Adolf Aleksander Scmidt).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа